

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 11, w tym 7 podstawowych
 Bąków − wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Międzybórz 
 Bąków − wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Długołęka 
 Bąków – część wsi Kocierzew Północny w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Kocierzew Południowy
 Bąków − wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Rusinów 
 Bąków − wieś w woj. mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gminie Orońsko 
 Bąków − wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Grodków 
 Bąków − wieś w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Kluczbork 
 Bąków – część wsi Żużela w woj. opolskim, w pow. krapkowickim, w gminie Krapkowice
 Bąków – część wsi Krępna w woj. opolskim, w pow. krapkowickim, w gminie Zdzieszowice
 Bąków − przysiółek wsi Brandwica w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Pysznica
 Bąków − wieś w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Strumień

Zobacz też 
 Bąków Dolny, Bąków Górny, Bąków-Kolonia